Dan Millman (1946 -), sportif et écrivain américain.
 Jacob Millman (1911 - 1991), électronicien américain, auteur du théorème de Millman.
 John Millman (1989 -), joueur de tennis australien.
 Lawrence Millman (1948 -), auteur de récits de voyage et mycologue américain.
 Peter Millman (1906 - 1990), astronome canadien qui a donné son nom à l'astéroïde (2904) Millman.
 Rose Millman (1890-1960), galeriste et collectionneuse d'art canadienne.

Homonymie de patronyme
Patronyme germanique
Patronyme anglais